Stazione di Ozieri-Chilivani – stazione ferroviaria nella frazione Chilivani di Ozieri, lungo la ferrovia Cagliari-Golfo Aranci, già stazione di Ozieri (1874-1876)
 Stazione di Ozieri-Fraigas – fermata ferroviaria nella frazione Fraigas di Ozieri, lungo la ferrovia Cagliari-Golfo Aranci, già stazione di Ozieri (1876-1891)
 Stazione di Ozieri (SFSS) – ex stazione ferroviaria lungo la dismessa ferrovia Tirso-Chilivani